Соревнования по BMX среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 8 по 10 августа. Приняли участие 16 спортсменок из 12 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Полуфинал

Группа 1

Группа 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012